Перепёлкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Перепёлкин, Владимир Владимирович (род. 1960) — игрок команд КВН, деятель рекламной индустрии.
 Перепёлкин, Евгений Яковлевич (1906—1938) — учёный-астроном.
 Перепёлкин, Илларион Евдокимович (1895—1969) — Герой Социалистического Труда.
 Перепёлкин, Кирилл Евгеньевич (1929—2011) — российский химик.
 Перепёлкин, Лев Владимирович (1928—1972) — музыкант-флейтист.
 Перепёлкин, Николай Митрофанович (1852 — после 1911) — инженер-механик, гласный Московской городской думы, председатель правления Московского кредитного общества.
 Перепёлкин, Пётр Алексеевич (1924—2008) — советский математик, инженер. Лауреат Ленинской премии.
 Перепёлкин, Сергей Александрович (в монашестве Савватий; род. 1968) — епископ Русской Православной церкви, епископ Ванинский и Переяславский.
 Перепёлкин, Эдуард Владимирович (1959—1995) — гвардии подполковник ВС РФ.
 
 Перепёлкин, Яков Николаевич (1874—1935) — военный учёный-оптик.



Другое 
 Перепёлкин — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.